Kopań (West-Pommeren) - plaats in Polen
 Kopań (berg) - berg in Polen
 Jezioro Kopań - meer in Polen
 Kopan (klooster) - klooster in Nepal
 Daniel Kopans - Amerikaans radioloog